Hackenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Hackenschmidt (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Georg Hackenschmidt (1878–1968), Ringer und Gewichtheber estnischer Herkunft
 Johann Christian Hackenschmidt (1809–1900), deutscher Autor
 Karl Hackenschmidt (auch Christian Charles Hackenschmidt; 1839–1915), elsässischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Sabine Hackenschmidt (1873–1939), eine elsässische Malerin und Zeichnerin sowie Kunsthistorikerin